Столица може бити:

 Столица, део намештаја,
 Столица, синоним за измет,
 Света Столица, синоним за Папу

или

 Столице (насеље), рударско насеље у Србији, недалеко од Крупња.
 Столице (драма), драма Ежена Јонеска